Андре́й Серге́евич Минако́в (род. 29 мая 1977, Москва) — российский историк, археограф, источниковед, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Директор Орловского краеведческого музея (2012—2017), доктор исторических наук.

Автор ряда работ по политической и социально-экономической истории России и деятелям XIX—XX веков, источниковедению делопроизводственной документации и источников личного происхождения и музейному делу, а также статей в периодической печати. Составитель публикаций исторических источников, один из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Биография 
Родился в Москве в семье педагогов. Отец, Минаков Сергей Тимофеевич — известный советский и российский историк. Мать, Минакова Элеонора Александровна — историк, профессор ОГУ.

В 1994 году окончил среднюю общеобразовательную школу-лицей № 1 г. Орла им. М. В. Ломоносова.

В 1994—1999 годах обучался на историческом факультете Орловского государственного университета, который окончил с отличием.

В 1999—2002 годах — аспирант кафедры истории России ОГУ.

После окончания аспирантуры, с 2002 по 2003 год работал учителем истории в Новоселовской основной общеобразовательной школе Орловского района Орловской области. Одновременно начал преподавательскую деятельность на кафедре истории России ОГУ

В 1999-2017 годах последовательно занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента и профессора.

19 февраля 2003 года в специализированном совете Орловского государственного университета защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Губернское ведомство МВД: состав, функции, взаимодействие с центром (по материалам Орловской губернии второй половины XIX — начала XX вв.».

12 октября 2011 года в специализированном совете Московского государственного областного университета защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук на тему «Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний Чернозёмного центра второй половины XIX — начала XX вв.».

6 августа 2012 года распоряжением Председателя Правительства Орловской области назначен директором БУКОО «Орловский краеведческий музей».

30 июня 2016 года следственные органы СК РФ по Орловской области возбудили в отношении Минакова уголовное дело по подозрению в получению взятки. По версии следствия, 25 июня того же года Минаков, находясь в помещении исторического факультета ОГУ, лично получил от студентки взятку в сумме 3 тысячи рублей за положительный отзыв о магистерской выпускной квалификационной работе. 9 марта 2017 года Заводской районный суд Орла признал Минакова виновным в покушении на мошенничество, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и лишив права заниматься педагогической деятельностью сроком на год и 6 месяцев.

По сообщению некоторых СМИ 30 июня 2017 года президиум Российского военно-исторического общества снял Минакова с должности председателя регионального отделения общества и исключил из организации «за совершение действий, порочащих репутацию общества».

26 октября 2017 года уволился с должности директора БУКОО «Орловский краеведческий музей» по собственному желанию. В октябре 2017 — январе 2018 года — главный научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей».

С февраля 2018 года — заместитель директора Дирекции изучения истории МПГУ Московского педагогического государственного университета.

Научно-педагогическая деятельность 

Автор более 200 опубликованных научных работ по проблемам истории России XIX—XX веков, археологии, источниковедения, историографии и археографии. Является соавтором учебника, а также автором ряда вузовских учебно-методических пособий, статей в энциклопедиях и многочисленных публикаций в периодической печати. А. С. Минаков — ведущий специалист по проблемам изучения годовых всеподданнейших отчетов губернаторов Российской империи. В разное время публиковался в журналах: «Вопросы истории», «Отечественная история», «Российская история», «Родина», «Отечественные архивы», «Преподавание истории в школе», «История государства и права» и др., в периодических научных изданиях многих российских и зарубежных университетов и др.

В 2008—2009 годах принимал участие в Белинской и Восточно-Крымской археологических экспедициях.

В 2004 году опубликовал воспоминания орловского губернатора А. Н. Трубникова.

В 2011 году опубликовал книгу «Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний Чернозёмного центра второй половины XIX — начала XX вв.)», которая посвящена проблемам истории формирования губернаторского корпуса пореформенной России, его взаимодействию с губернским административным и общественным окружением, а также — механизмам правительственного контроля над губернаторами. Монография получила свыше 15 рецензий и откликов в ведущих российских и зарубежных изданиях, в том числе «Российской газете», «Литературной газете», а также журналах «Вопросы истории», «Российская история», «Отечественные архивы», «The Russian review» (США), «Cahiers du monde russe» (Франция), «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas» (Германия), «Czasopismo prawno-historyczne» (Польша), «Украïнський icторичний журнал» (Украина) и др.

А. С. Минаков — постоянный участник научных конференций, симпозиумов, семинаров, «круглых столов» международного и всероссийского уровней; регулярно выступает с научными докладами в российских и зарубежных учебных заведениях и академических институтах; а также рецензирует научные публикации и оппонирует диссертационные исследования. Участник многих крупных научных и общественных форумов, в том числе: Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (Орёл, 2004), (Тула, 2006); I Всероссийского съезда историков-регионоведов (Санкт-Петербург, 2007); Всероссийских библиотечных конгрессов (Вологда, 2009), (Томск, 2010), (Рязань, 2014); Делегат IX и X съездов ВООПИиК (Москва, 2007, 2012) и др.

На базе Орловского краеведческого музея организовал серию международных и всероссийских научных конференций, посвященных изучению актуальных проблем истории российской провинции. По результатам конференций в 2013—2017 гг. было выпущено 5 сборников материалов, где А. С. Минаков выступил составителем, редактором и автором вступительных статей

Под руководством А. С. Минакова успешно защищено 3 кандидатские диссертации.

Общественная и научно-организационная работа 
 Действительный член Императорского Православного Палестинского Общества;
 Член Русского географического общества;
 Член Международного совета музеев, ИКОМ;
 Заместитель Председателя совета Орловского отделения ВООПИиК, председатель совета Заводского районного отделения ВООПИиК г. Орла (был членом Центрального совета ВООПИиК);
 Член Постоянного комитета Круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» Российской библиотечной ассоциации;
 Член Ассоциации исследователей истории торговли, купечества и таможенного дела в России;
 Член Российского общества историков-архивистов;
 Член Союза литераторов РФ;
 Член Учёного совета Орловского краеведческого музея;
 Член Научного совета Государственного архива Орловской области;
 Действительный член Рязанского исторического общества;
 Входил в состав Орловской епархиальной комиссии по канонизации, Совета по культуре при губернаторе Орловской области, а также Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла;
 Ответственный редактор сборника «Краеведческие записки» (Орёл), член редколлегии сборника «Библиография. Археография. Источниковедение» (Санкт-Петербург — Москва).

Основные работы 
 Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний Чернозёмного центра второй половины XIX — начала XX вв.). Орёл, Издательский дом «Орлик», Издатель Александр Воробьев. 2011. 488 с. ISBN 978-5-914680-65-4
 Всеподданнейшие отчеты губернаторов как источник по изучению взаимоотношений центральной и местной власти в России второй половины XIX — начала XX веков // Отечественная история. 2005. № 3. С. 170—175.
 Высочайшие резолюции по аграрной проблематике всеподданнейших отчетов губернаторов //Северо-запад в аграрной истории России. Калининград: Изд-во Российского государственного университета им. Иммануила Канта. 2008. С. 131—142.
 «Я — хозяин губернии» // Родина. 2009. № 1. С. 99—103.
 Всеподданнейшие отчеты о состоянии губерний, областей и градоначальств Российской империи: проблема архивной эвристики // Отечественные архивы. 2009. № 1. С. 28-36.
 Губернаторский корпус пореформенной России в современной историографии // Вопросы истории. 2009. № 7. С. 160—168.
 Губернаторы на Дальнем Востоке: кадровая политика и правительственный контроль: (Исторический опыт в стратегической перспективе) // Тихоокеанская Россия и страны АТР в изменяющемся мире. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 308—313.
 Губернаторы России в эпоху «Великих реформ» // Преподавание истории в школе. 2011. № 8. С. 19—24.
 Мастера российской историографии: Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855) // Исторический архив. 2012. № 1. С. 155—170.
 Carscy zarządcy Królestwa Polskiego. Niuanse rosyjskiej polityki nominacyjnej // Mówią Wieki. 2012. № 2 (625). S. 16—21.
 Годовые всеподданнейшие отчеты губернаторов: исследовательский опыт и источниковедческие перспективы // Археографический ежегодник за 2009—2010 годы. М.: Наука. 2013. С. 37-55.
 Губернаторская власть в годы Первой мировой войны // Российская история. 2014. № 5. С. 62—73.
 The Configuration of the Gubernatorial Corps in Reform-Era // Russian Studies in History. 2014. Vol. 53. Is. 4. P. 36—52.
 «Первый блюститель польз государства…» // Родина. 2015. № 2. С. 35—37.
 Информационные и организационные ресурсы краеведческого музея как фактор развития исторической науки // Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / Авт.-сост. Е. А. Воронцова; отв. ред. Л. И. Бородкин, А. Д. Яновский. М., Этерна. 2015. С. 117—122.
 Всеподданнейшие отчеты губернаторов Российской империи: современные проблемы историографии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 5—24 
 Губернаторы в феврале-марте 1917 г. (по материалам губерний Центральной России) //История: факты и символы. 2017. № 3 (12). С. 73-83.
 Кадровая политика министра внутренних дел В. К. Плеве //Культура и менталитет России Нового и Новейшего времени: к 80-летию Анатолия Евгеньевича Иванова. М., Ин-т российской истории РАН. 2018. С. 409—419. ISBN 978-5-8055-0332-1
Крестьянское движение весной 1902 г. и формирование аграрной политики В.К. Плеве //Вестник гуманитарного образования. 2019. № 3 (15). С. 7–14.
Сокровища сталинского наркома //Антиквариат. Искусство коллекционирования. 2020. № 1 (01). С. 92–99.
В.К. Плеве и идея православного самодержавия на рубеже XIX–ХХ столетий //Земля и власть в истории России: сборник научных статей участников Всероссийской научной конференции памяти профессоров А.Г. Кузьмина, В.Г. Тюкавкина и Э.М. Щагина. Москва., МПГУ. 2020. С. 449–460. ISBN 978-5-4263-0856-5
В.К. Плеве и политика в отношении евреев в России на рубеже XIX–XX вв. //Российская история. 2021. № 4. С. 102–115

Интернет-публикации 
 Деятельность Орловского краеведческого музея по увековечению памяти героев Курской битвы: экспозиция, фонды, мероприятия //Курская битва: взгляд из XXI века. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Москва., [ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны»]. 2014. С. 159—161.
 [в соавторстве с Т. Е. Солдатовой и И. Н. Хохловой] Местное управление в России Х — начала XX вв.: опыт создания библиографического Интернет-ресурса //Одиннадцатые Денисьевские чтения /Электронный ресурс/: материалы межрегион. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. [ред.-сост. Н. З. Шатохина]. Электрон. дан. Орел. [б.и.], 2015. С. 88-91

Награды и почётные звания 
 Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (2015)
 Епархиальная медаль Преподобного Священномученика Кукши II степени (Указ архиепископа Орловского и Ливенского Антония от 28.05.2014 г.)
 Почётная благодарность и памятная медаль Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (2013);
 Императорский орден Святого Станислава III степени (Указ Главы Российского Императорского дома Е. И. В. Великой княгини Марии Владимировны от 28.02/13.03 2014);
 Императорская медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613—2013» (2013);
 Медаль ВООПИиК «За заслуги в сохранении наследия Отечества» (2012).
 Почётный член ВООПИиК — за большой вклад в дело охраны объектов культурного наследия, многолетнюю работу по популяризации памятников истории и культуры (Решение Президиума Центрального совета ВООПИиК 17.06.2014)

Примечания

Ссылки 
 От Петра I до наших дней. За какие проступки дореволюционные губернаторы лишались своих постов
 Профиль в РИНЦ
 Профиль в Google Scholar
Профиль автора на сайте журнала "Российская история"
Профиль автора на сайте Журналы РАН
 Страница на сайте МПГУ
 Участники Таврических чтений

Литература 
 Шелохаев В. В. Дневник историка. М., Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 178, 195, 219, 298—300, 306, 314, 368, 402, 422, 471, 476.
 Отчёт о присуждении премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). М., 2013. С. 23.
 Чернобаев А. А. Историки России конца ХІХ — начала XXI века: Биобиблиографический словарь. В 3 т. М., Собрание. Т. 2: «И-П». 2017. С. 337—338. ISBN 978-5-9606-0153-5
Наумова К. М. Притяжение полета. Воспоминания и размышления. Орел., Издательство «Вешние воды». 2020. С. 310–311. ISBN 978-5-87295-298-5

Историки России
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Археографы России
Директора музеев России
Выпускники Орловского государственного университета
Члены Императорского православного палестинского общества
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Орловского государственного университета
Члены Российского военно-исторического общества
Авторы Большой российской энциклопедии
Члены Российского общества историков-архивистов
Осуждённые в России по обвинению в коррупции
Преподаватели МПГУ